James Wemyss kan syfta på bland andra:

* James Wemyss, lord Burntisland (död 1682), skotsk ädling
 James Wemyss, 5:e earl av Wemyss (1699–1756), skotsk peer
 James Wemyss (1726–1786), skotsk politiker
 James Erskine Wemyss (1789–1854), skotsk sjömilitär och politiker
 James Hay Erskine Wemyss (1829–1864), skotsk politiker